Olesno (district), een district (powiat) in de woiwodschap Opole
Olesno (gemeente in powiat Dąbrowski), een gemeente in de powiat Dąbrowski
Olesno (stad in powiat Dąbrowski), een plaats in de gelijknamige gemeente
Olesno (gemeente in powiat Oleski), een gemeente in de powiat Oleski
Olesno (stad in powiat Oleski), een plaats in de gelijknamige gemeente